Miejscowości w USA:
 Deer River – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca
Gminy w USA:
 Deer River (ang. Deer River Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca